Эггум () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Эггум, Брэндон (род. 1976) — американский борец вольного стиля.
 Эггум, Ян (род. 1951) — норвежский автор-исполнитель, композитор, гитарист.